Attard steht für:

 Attard, eine Stadt in Malta

Attard ist der Familienname folgender Personen:
 Charlene Attard (* 1987), maltesische Sprinterin
 David Attard (* 1953), maltesischer Jurist
 Emmanuel Attard Bezzina, maltesischer Parlamentssprecher
 Isabelle Attard (* 1969), französische Politikerin
 John Attard-Montalto (* 1953), maltesischer Politiker
 Norbert Francis Attard (* 1951), maltesischer Künstler
 Paul Attard († 2014), maltesischer Fernsehmoderator und Politiker
 Teneal Attard (* 1985), australische Hockeyspielerin